Эта статья содержит информацию о квалификационных раундах Кубка УЕФА 2008/09.

В рамках квалификации было проведено два раунда, которые определили 32 участника первого раунда. При жеребьёвке каждого из раундов участвующие команды делились на 2 корзины («сеяные» и «несеяные») в соответствии с их коэффициентами на конец сезона 2007/08, а также на 3 географические зоны.

Первый квалификационный раунд 
В первом раунде стартовали 74 клуба. Жеребьёвка состоялась 1 июля 2008 года. Первые матчи прошли 17 июля, ответные — 31 июля 2008 года.

Северный регион

|}

Центрально-восточный регион

|}

Южно-Средиземноморский регион

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй квалификационный раунд 
Во втором раунде участвовали 64 клуба, среди которых 37 победителей первого отборочного раунда, 16 команд, начинающих борьбу со второго раунда, и 11 победителей Кубка Интертото. Жеребьёвка была проведена 1 августа 2008 года. Первые матчи прошли 14 августа, ответные — 26 и 28 августа 2008 года.

Северный регион

|}

Центрально-восточный регион

|}

Южно-Средиземноморский регион

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

Кубок УЕФА 2008/2009